Bursa – miasto w północno-zachodniej Turcji
 Bursa – prowincja w północno-zachodniej Turcji
 Bursa – budynek mieszkalny dla studentów i profesorów
 Bursa – góralska zabawa zapustna
 Bursa – przedmiot liturgiczny

 Andrzej Bursa – polski poeta i prozaik

Zobacz też:
 Bursa Ubogich w Krakowie
 Bursa Jerozolimska w Krakowie